L'union de Grodno peut faire référence à :
 l’, entre le royaume de Pologne et la grand-duché de Lituanie ;
 l’, entre le grand-duché de Lituanie et le duché de Livonie.